Corrèze je lahko:

 Corrèze - francoski departma 
 Corrèze - reka v južni Franciji